В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Ренне Стаббс 7-6 6-2.

Сіяні пари 

Відсутня
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (1-ше коло)

 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (фінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Sydney International